Pocolo ima više značenja:
 Pocolo (Bergamo)
 Pocolo (Mantova)
 Pocolo (Parma)
 Pocolo (Verona)
 Pocolo (Vičenca)